Drăgan ist der Familienname folgender Personen:

 Dida Drăgan (* 1946), rumänische Sängerin
 Ioan Drăgan (1965–2012), rumänischer Fußballspieler
 Iosif Constantin Drăgan (1917–2008), rumänischer Geschäftsmann und Historiker
 Mircea Drăgan (1932–2017), rumänischer Regisseur
 Petru Drăgan (1932–2007), rumänischer Chirurg

Drăgan ist der Name folgender Gewässer:

 Drăgan (Schnelle Kreisch), linker Nebenfluss der Schnellen Kreisch, Kreis Cluj, Rumänien